Израильская Премьер-лига 2001/2002 — 50-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 25 августа 2001 года и закончился 18 мая 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

2001/2002
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 2001 году
Спорт в Израиле в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002